Светла́на Пожа́рская:
 Пожарская, Светлана Георгиевна (род. 1951) — российский фотограф и фотохудожник.
 Пожарская, Светлана Петровна (1928—2010) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор.